Albania – współczesne państwo w Europie, na Bałkanach
 Albania Kaukaska – państwo historyczne istniejące w starożytności na terenach obecnego Azerbejdżanu i południowego Dagestanu
 Albania (satrapia) – jedna z satrapii Imperium Sasanidów

3 gminy w Kolumbii:
 Albania w departamencie Caquetá
 Albania w departamencie La Guajira
 Albania w departamencie Santander